Flanders puede referirse a:

 Flanders, una aldea en el estado de Nueva York, Estados Unidos.
 La forma inglesa para Flandes, una región de Bélgica.
 Moll Flanders, una novela de Daniel Defoe.
 Familia Flanders, una familia ficticia de la serie animada Los Simpson.